Сельское поселение Вере́йское —  упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) в Раменском муниципальном районе Московской области России.

Административный центр — деревня Верея. В состав входят 6 населённых пунктов.

Глава сельского поселения — Чистюхин Сергей Васильевич.

История 
Муниципальное образование сельское поселение Верейское в существующих границах было создано в 2005 году на основании закона Московской области «О статусе и границах Раменского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

4 мая 2019 года Раменский муниципальный район был упразднён, а все входившие в него городские и сельские поселения объединены в новое единое муниципальное образование — Раменский городской округ.

Территория и границы 
Площадь территории муниципального образования — 1156 га.

Население

Состав 
В состав МО вошли 6 населённых пунктов бывшего Быковского сельского округа: (3 посёлка, 1 село и 2 деревни).

Известные уроженцы 
 Коротаева Любовь Георгиевна — единственная женщина-участница (в составе группы из 20 человек) восхождения на Эльбрус для снятия фашистских штандартов и водружения флагов СССР 9—13 февраля 1943 года. Соавтор (вместе с А. И. Грязновым и Н. Б. Персияниновым) песни «Баксанская» («Помнишь, товарищ…»).

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Раменского района
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году